Hamdi Al Kadri (1965. április 12. –) szíriai nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzetközi partbíráskodás 
A Szíriai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1997-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2010-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Trinidad és Tobago rendezte a 9., a 2001-es U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB több játékvezető mellé osztotta be asszisztensnek.

---

Németországban rendezték a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokság döntő találkozóit, ahol a FIFA JB asszisztensként foglalkoztatta. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Olimpiai játékok
Kína adott otthont a XXIX., a 2008. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornájának, ahol a FIFA JB kifejezetten partbíróként alkalmazta.

2008. évi nyári olimpiai játékok

Források 

Szíriai labdarúgó-játékvezetők
1965-ben született személyek
Élő személyek